Hoby socken var namn på flera socknar som 1885 fick särskiljande namn
Bräkne-Hoby socken
Västra Hoby socken
Östra Hoby socken